El término infracción supone una transgresión o incumplimiento de una norma legal, moral o convención y puede referirse:

 a una infracción administrativa, como  una infracción de tráfico de carácter administrativo, castigada con una multa de tránsito;
 a una infracción penal: 
a un delito; o
a una falta.

Derecho público